Chomiąża bezeichnet Dörfer in Polen:
 Chomiąża (Głubczyce) (dt. Komeise), Dorf der Gmina Głubczyce in der Woiwodschaft Opole
 Chomiąża (Malczyce) (dt. Kamöse), Dorf der Gmina Malczyce in der Woiwodschaft Niederschlesien